Elatus steht für:

 Namensteil von Elatus Verlag

griechische Mythologie:
 Elaton bzw. Elatus, Wagenlenker des Amphiaraos

Astronomie:
 (31824) Elatus, der nach Kentaur Elatos benannte Zentauren-Asteroid, siehe Zentaur (Asteroid)

Siehe auch:
 Elateia (Phokis)
 Elatos